Константи́новский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

 Константиновский район — в Амурской области России.
 Константиновский район — в Ростовской области России.
 Константиновский район — в Донецкой области Украины.
 Константиновский район — бывший район Московской области, существовавший в 1929—1957 гг.

См. также 
 Константиновский